Die Korea Open 2017 fanden vom 12. bis zum 17. September 2017 im SK Handball Stadium (Olympic Gymnasium 2) in Seoul statt.

Herreneinzel

Setzliste 

  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Viktor Axelsen (zurückgezogen)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
  Ng Ka Long (2. Runde)
  Wang Tzu-wei (Halbfinale)
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (2. Runde)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Carolina Marín (zurückgezogen)
  P. V. Sindhu (Champion)
  He Bingjiao (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
  Nozomi Okuhara (Finale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Finale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (zurückgezogen)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
  Liu Cheng / Zhang Nan (Viertelfinale)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Halbfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Finale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
  Huang Dongping / Li Yinhui (zurückgezogen)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zheng Siwei / Chen Qingchen (zurückgezogen)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (zurückgezogen)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Champion)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
  Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (1. Runde)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Turnierseite
 www.bka.kr
 koreaopen.kr

2017
Badmintonwettbewerb in Seoul
Badminton 2017